Pareremus är ett släkte av insekter. Pareremus ingår i familjen Gryllacrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Pareremus